La palabra pedresa o pedrés puede referirse a:
Gallina pedresa cántabra, una raza autóctona de Cantabria, norte de España.
Gallina pedresa portuguesa, una raza autóctona del norte de Portugal.